Palán je příjmení více osob:

 Aleš Palán (* 1965) – český novinář, publicista a spisovatel
 Martin Palán (* 1980) – český zpěvák, bavič, herec a moderátor

Externí odkazy